Вале́рий Бондаре́нко:
 Бондаренко, Валерий Вениаминович (род. 1963) — российский киновед, журналист.
 Бондаренко, Валерий Георгиевич (род. 1953) — эстонский футбольный тренер.
 Бондаренко, Валерий Сергеевич (род. 1994) — украинский футболист.